Infanterie-Regiment 14 oder Infanterieregiment Nr. 14 steht für: 
* Altpreußisches Infanterieregiment No. 14 (1806) der altpreußischen Armee
 Infanterie-Regiment 14 (Wehrmacht) der Wehrmacht
 Infanterie-Regiment „Graf Schwerin“ (3. Pommersches) Nr. 14 der neupreußischen Armee
 k.u.k. Infanterieregiment „Ernst Ludwig Großherzog von Hessen und bei Rhein“ Nr. 14 der k.u.k. Armee

14. Infanterie-Regiment steht für:
 14. (Bad.) Infanterie-Regiment (Reichswehr) der Reichswehr
 Königlich Bayerisches 14. Infanterie-Regiment „Hartmann“ der Bayerischen Armee

Siehe auch:
 14e régiment d'infanterie, Verband der französischen Infanterie